Бурназел може да се односи на:

 Бурназел (Аверон), насељено место у Француској, у департману Аверон
 Бурназел (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн